(1876-1953), physicien et scientifique italien ;
  (né en 1965), footballeur argentin ;
 Mauricio Pochettino (né en 1972), footballeur international et entraîneur argentin ;
  (né en 2001), footballeur espagnol, fils du précédent ;
  (né en 1996), footballeur argentin.

Voir aussi 
 , hameau italien.

Homonymie de patronyme italien